Corinne Benizio, née le  à Dugny, en Seine-Saint-Denis, est une actrice et humoriste française plus connue sous le nom de Shirley du duo humoristique qu'elle forme avec son époux Gilles Benizio : Shirley et Dino.

Filmographie

Cinéma 
 2002 : Saturday Night Frayeur, court métrage (12 min) de Nathalie Serrault. Nota : Gilles Benizio ne participe pas à ce film.
 2006 : Cabaret Paradis, de Gilles et Corinne Benizio : Shirley

Télévision 

 2013 : Soir de fête à Versailles de François Goetghebeur et Nicolas Lebrun : Nadine

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Humoriste française
Naissance en février 1962
Naissance à Dugny
Naissance dans le département de la Seine
Personnalité utilisant un pseudonyme